Název Anthology (Antologie) může být:
Hudební album
Anthology (album, Alan Parsons Project) skupiny Alan Parsons Project
Anthology (album, Asia) skupiny Asia
The Beatles Anthology mapující historii The Beatles
Anthology (album, Bruce Dickinson) Bruce Dickinsona
Anthology (album, Jackson 5) skupiny Jackson 5
Anthology (album, Michael Jackson) od Michaela Jacksona
Anthology (album, Obituary) skupiny Obituary
Anthologie (Tous Leurs Tubes) skupiny Scooter
Anthology (album, UFO) skupiny UFO
Anthology (album, Uriah Heep) skupiny Uriah Heep
Anthology (album, Oingo Boingo) skupiny Oingo Boingo
… a další
Hudební skupina
 Anthology (hudební skupina) – slovenská hudební skupina